Лютинка — река в России, протекает по Шимскому району Новгородской области. Устье реки находится в 19 км по правому берегу реки Хотынка. Длина реки составляет 10 км.

В 2 км от устья, по правому берегу реки впадает река Толшовка.

На реке стоит деревня Людятино Уторгошского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200412102000024960.

Примечания

Источники 
 

Бассейн Мшаги
Реки Шимского района